Le  Grand Prix mondial de volley-ball féminin s'est déroulé du 4 au .

L'événement s'est déroulé sur quatre semaines dans cinq pays à travers toute l'Asie : à Macao, en Chine aux Philippines, à Taïwan et en Malaisie. 

La phase finale s'est jouée à Manille aux Philippines du 24 au

Équipes participantes

Tournois Préliminaires

Premier week-end

Groupe A (Macao)

Groupe B (Thaïlande)

Deuxième week-end

Groupe C (Taïwan)

Groupe D (Malaisie)

Troisième week-end

Groupe E (Chine)

Groupe F (Philippines)

Classement tour préliminaire

Phase Finale

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Distinctions 
Meilleure marqueuse : Lioubov Sokolova Shachkova 
Meilleure attaquante : Ana Ibis Fernandez Valle 
Meilleure contreuse : Ekaterina Gamova 
Meilleure serveuse : Érika Coimbra 
Meilleure passeuse : Helia Souza 
Meilleure défenseur : Ricarda Lima 
Meilleure réceptionneuse : Stacy Sykora

Classement final 

2000
Volley-ball Grand Prix Mondial 2000
Volley-ball Grand Prix Mondial 2000
Volley-ball aux Philippines
Volley-ball en 2000
2000 aux Philippines
Sport en août 2000